Erdős József (1855–?) színész
 Erdős József (1856–1946) református lelkész, teológus, egyetemi tanár
 Erdős József (1900–1971) római katolikus plébános, tanítóképző-intézeti igazgató, entomológus
 Erdős József (1902–?) vegyészmérnök, biokémikus
 Erdős József (1947) kertészmérnök
 Erdős József (1977) labdarúgó-játékvezető